Kerek István (Temesvár, 1940. február 29. – Marosvásárhely, 2000. november 16.) orvos, egyetemi tanár.

Életrajza 
Miután az az általános és középiskolát elvégezte, Marosvásárhelyen diplomázott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 1962-ben. 
1995 ben teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte.

Életpálya 
1961 – 1963 között aneszteziológus orvos a Marosvásárhelyi kórházban. 
1963 – 1971 Az Idegsebészeti Klinika aneszteziológiai részlegének majd 
1972-től a Szív- és Érsebészeti Klinika aneszteziológiai osztályának megszervezője és vezetője.
1990-től élete végéig óraadó tanár a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, az intenzív orvoslás magyar nyelvű előadója

Események 
1990. február 24. megalakult a Romániai Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Szövetsége. Több mint ezer orvos gyűlt össze. Megválasztották a vezetőséget:  dr. Kerek István lett az országos titkár.

2002. június 14-én Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Ház dísztermében bemutatták az Életmentő virrasztás című Kerek István-emlékkönyvet (Mentor Kiadó, Marosvásárhely). Mély vallásosságáról Csató Béla katolikus főesperes beszélt. Az egykori orvoskollégára, a kiváló aneszteziológusra dr. Seres Sturm Magda emlékezett.

Források

 Erdélyi Magyar Ki Kicsoda 2000
 

__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__


Temesváriak
1940-ben született személyek
2000-ben elhunyt személyek
Romániai magyar orvosok
Sebészek